NGC 4359 (другие обозначения — UGC 7483, MCG 5-29-79, ZWG 158.99, KUG 1221+317, IRAS12216+3147, PGC 40330) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4359
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I